Jean Pierre Girard-dit-Vieux (1750-1811), général genevois ;
 Jean-Pierre Girard (1942-), sujet psi et auteur français ;
 Jean-Pierre Girard (1961-), écrivain québécois.